Mistrzostwa Świata do lat 20 w Piłce Nożnej 2013 – dziewiętnasty turniej Mistrzostw Świata U-20, który odbył się w Turcji w czerwcu i lipcu 2013 roku.

Wybór gospodarza 
Wyboru gospodarza turnieju dokonano 17 stycznia 2011 roku. Do walki o organizację turnieju przystąpiły trzy kraje: Turcja, Uzbekistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie, spośród których jedynie Zjednoczone Emiraty Arabskie gościły już wcześniej Mistrzostwa Świata U-20 (w 2003 roku). Początkowo czwartym kandydatem na organizatora było Zimbabwe, lecz ostatecznie zrezygnowało z ubiegania się o organizację mistrzostw.

Kwalifikacje 
Do mistrzostw świata U-20 z eliminacji zakwalifikują się 23 drużyny. Turcja jako gospodarz turnieju udział w rozgrywkach ma już zagwarantowany.

Stadiony

Losowanie 
Losowanie grup turnieju finałowego odbyło się 25 marca 2013 roku w hotelu Grand Tarabya w Stambule. 12 lutego 2013 FIFA ogłosiła zasady jakie będą panowały podczas losowania. 24 drużyny zostały podzielone na 4 koszyki:

 Koszyk 1: Mistrzowie kontynentów z sześciu konfederacji
 Koszyk 2: Pozostałe drużyny z Afryki i Azji
 Koszyk 3: Pozostałe drużyny z Ameryki Północnej i Ameryki Południowej
 Koszyk 4: Pozostałe drużyny z Europy (w tym Turcja)
Podstawową zasadą było uniknięcie umieszczenia dwóch krajów z tej samej konfederacji w jednej grupie, poza grupą A, gdzie znalazły się dwa kraje z UEFA.
Ponieważ na czas losowania nieznane były wyniki Mistrzostw Afryki U-20 2013, 30 marca 2013 w Oranie, Algieria odbyło się dodatkowe losowanie, podczas którego przydzielono afrykańskie zespoły z miejsc 2, 3 i 4 do poszczególnych grup.

Sędziowie 
13 maja 2013 FIFA ogłosiła 23 trójki sędziowskie na turniej finałowy.

Faza grupowa 
 Legenda

Gdy drużyny mają tyle samo punktów, o kolejności w tabeli decyduje:
 różnica bramek;
 gole zdobyte;
 punkty zdobyte w meczach pomiędzy danymi drużynami;
 różnica bramek w meczach pomiędzy danymi drużynami;
 zdobyte bramki w meczach pomiędzy danymi drużynami;
 losowanie miejsc przez komitet organizacyjny.

O kolejności drużyn z trzecich miejsc decyduje:
 liczba punktów;
 różnica bramek;
 gole zdobyte;
 losowanie miejsc przez komitet organizacyjny.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D 

O kolejności miejsc Grecji i Paragwaju zadecydowało losowanie.

Grupa E

Grupa F

Drużyny z trzecich miejsc 
Ranking drużyn, które zajęły trzecie miejsce w grupie. Cztery najlepsze awansują do fazy pucharowej.

Faza pucharowa 
Jeśli w meczu fazy pucharowej po czasie regulaminowym wynik będzie remisowy, gra się dogrywkę, która składa się z dwóch części po 15 minut. Jeśli ona nie wyłoni zwycięzcy, rozgrywa się konkurs rzutów karnych aż do wyłonienia zwycięzcy. Wyjątkiem jest mecz o trzecie miejsce, w którym w razie remisu nie będzie dogrywki, a od razu rozegrane zostaną rzuty karne.

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
MISTRZ ŚWIATA U-20 2013

FRANCJA 1 TYTUŁ MISTRZA ŚWIATA U-20

Nagrody

Strzelcy 
 6 goli
  Ebenezer Assifuah
 5 goli

  Jesé Rodríguez
  Bruma

 4 gole
  Yaya Sanogo
  Nicolás López

 3 gole

 2 gole

 1 gol

Gole samobójcze
  Jozo Šimunović dla  Chile

Linki zewnętrzne 
 
 http://www.tff.org/default.aspx?pageID=471&ftxtID=11979

Przypisy 

2013
2013 w piłce nożnej
2013 w Turcji
Piłka nożna w Turcji
Zawody sportowe w Bursie
Zawody sportowe w Stambule
Sport w Antalyi
Sport w Rize
Gaziantep
Kayseri